Села:
 Кошаринці — Вінницька область, Барський район
 Кошаринці — Вінницька область, Бершадський район